Джо́рдже Де́спотович (; ) — сербский футболист, нападающий тульского «Арсенала». Двукратный чемпион Казахстана (2016, 2017) и двукратный обладатель Кубка Казахстана (2015, 2016).

Биография

Клубная карьера 
Родился в городе Лозница на западе Сербии за пару месяцев до распада Югославии. С юных лет занимался футболом в школе белградского клуба «Црвена звезда». В основную команду не попал, и сезон 2010 года провёл в аренде в команде «Сопот» из южного пригорода Белграда.

В 2011 году перешёл в клубе из Воеводины — «Спартак» Суботица, который вернулся в Суперлигу Сербии. За свой первый сезон 19-летний форвард забил 4 гола, в следующем — уже 12 (два — «Црвене звезде»).

В июле 2013 года подписал годичное соглашение с бельгийским «Локереном», выступающим в Лиге Жюпиле, где забил 1 гол в четырёх играх, и спустя год вернулся в «Црвену звезду».

В Суперлиге Сербии провёл 10 игр и забил 1 гол, а в Кубке Сербии — 1 гол в двух играх. В феврале 2015 года был отдан в аренду на полгода в казахстанский клуб «Жетысу». Несмотря на правило «только пять легионеров на поле», получил необходимую практику и в 18 играх забил пять голов.

Во время двухматчевого противостояния «Кайрата» с «Црвеной звездой» в первом раунде Лиги Европы скауты алматинского клуба обратили внимания на нападающего, и в начале июля 2015 года игрок до конца сезона на правах аренды перешёл в «Кайрат». 16 июля, в своём первом матче Лиги Европы против армянского «Алашкерта», открыл счёт голам за клуб. В концовке чемпионата забил 8 голов в 9 играх и помог «Кайрату» стать вице-чемпионом Казахстана.

21 ноября в финале Кубка Казахстана забил 2 гола в ворота «Астаны» и принёс «Кайрату» победу (2:1).

В декабре 2015 года Деспотович выкупил за долги свой контракт у родного клуба «Црвена звезда» и стал свободным агентом, но одним из условий ухода был запрет играть полгода за «Кайрат».

В феврале 2016 года подписал двухлетний контракт с клубом «Астана». Сыграв 31 игру в чемпионате, забил 8 голов и стал лучшим бомбардиром команды. В играх Кубка провёл 4 игры из пяти и забил три гола. Его вклад помог «Астане» впервые сделать золотой дубль — выиграть и чемпионат, и Кубок страны. В квалификации Лиги чемпионов и групповом турнире Лиги Европы 2016/17 Деспотович сыграл 11 матчей из 12 и забил два гола — греческому «Олимпиакосу» и кипрскому АПОЭЛу. В феврале 2017 года был отправлен на год в аренду в костанайский клуб «Тобол». Провёл там 15 игр, забил три гола. 15 июня был возвращён назад в преддверии игр Лиги чемпионов. Сыграл за «Астану» во втором круге 7 матчей в чемпионате, забил гол «Ордабасы». Однако в матче квалификации Лиги чемпионов 2017/18 с польской «Легией» 26 июля в Астане (3:1) на 20-й минуте получил серьёзную травму и выбыл на четыре месяца. На поле вышел лишь к декабрю на замену в двух матчах группового этапа Лиги Европы против испанского «Вильярреала» (2:3) и пражской «Славии» (1:0), когда клуб впервые в своей истории прошёл в стадию плей-офф Лиги Европы. 15 и 22 февраля 2018 года выступил в этих двух матчах «Астаны» с португальским «Спортингом» (1:3, 3:3).
4 марта 2018 года, в свой 26-й день рождения, выиграл с «Астаной» свой первый Суперкубок Казахстана по футболу у «Кайрата» (3:0), и болельщики поздравили его праздничным тортом прямо с трибуны.

11 марта сыграл в первом туре чемпионата Казахстана, а через неделю вылетел в США. Там, пройдя медицинское обследование, подписал двухлетний контракт с клубом «Лос-Анджелес Гэлакси». Сумма трансфера составила 1 млн евро. Вернувшись в Сербию, получал рабочую визу США. В это время «Лос-Анджелес Гэлакси» подписал давно планировавшийся контракт с экс-игроком «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем. Спустя неделю Златан дебютировал за клуб и, выйдя на 71-й минуте матча при счёте 1:3 в матче с «Лос-Анджелесом», оформил дубль и принёс победу «Гэлакси» (4:3). Американцы ещё не внесли Деспотовича в заявку, и в новых обстоятельствах трансфер серба сорвался. Джордже вернулся в Астану и 11 апреля в матче второй лиги «Астана-М» — «Тараз-М» (3:0) забил гол. 9 мая открыл счёт своим голам в чемпионате сезона 2018 года, забив гол «Кызыл-Жару». В июне, разочарованный срывом карьеры в Америке, Деспотович объявил о желании уйти из «Астаны» и 22 июля в летнее трансферное окно покинул команду.

Спустя неделю подписал контракт на два года с российским «Оренбургом». В осенней части сыграл 9 игр чемпионата России и забил один гол московскому «Локомотиву» в последнем 17 туре 8 декабря 2018 года. Весной забил ещё гол московскому «Динамо» (1:0) и вывел свой клуб на 8 место. 13 апреля 2019 года забил победный гол в ворота московского ЦСКА (3:2). Был ещё гол в ворота аутсайдера «Енисея» в проигранном матче (1:2), и в итоге этих трёх очков не хватило команде, которая с 7 места не попала в еврокубки.

В сезоне 2019/20 руководство клуба приняло решение сделать Деспотовича капитаном «Оренбурга». 1 июня 2020 года покинул «Оренбург» по истечении срока контракта.

21 июля 2020 года Деспотович подписал трёхлетний контракт с клубом «Рубин». В январе 2022 года контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В феврале 2022 года Деспотович подписал контракт с тульским «Арсеналом».

Карьера в сборной 
7 октября 2010 года дебютировал за юношескую сборную Сербии до 19 лет в матче с Болгарией (3:0).

20 августа 2020 года был вызван в основную сборную Сербии.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Локерен»
 Обладатель Кубка Бельгии: 2013/14

 «Кайрат»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2015

 «Астана»
 Чемпион Казахстана (2): 2016, 2017
 Обладатель Кубка Казахстана: 2016
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2018

Примечания

Ссылки 
 Đorđe Despotović Stats at Utakmica.rs

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сопот»
Игроки ФК «Спартак» Суботица
Игроки ФК «Локерен»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Астана-М»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Арсенал» Тула